Васи́лий Салтыко́в:
 Салтыков, Василий Михайлович — московский воевода.